Села:
 Крейдянка — Харківська область, Балаклійський район
 Крейдянка — Харківська область, Великобурлуцький район

 Крейдянка — колишнє село в Шевченківському районі Харківської області.